Il toponimo Soye può riferirsi a diverse località:

Soye, comune della Francia nel dipartimento di Doubs
Soye, comune del Mali nel circondario di Mopti
Soye-en-Septaine, comune della Francia nel dipartimento di Cher